Niania w Nowym Jorku (powieść) – powieść Emmy McLaughlin i Nicoli Kraus.
 Niania w Nowym Jorku (film) – amerykański film z 2007, ekranizacja powieści

Zobacz też